

Localidades

Ironton (Minnesota)
Ironton (Missouri)
Ironton (Ohio)
Ironton (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos